rozpadlina (medycyna)
 rozpadlina (geologia)